La fane en biologie est synonyme de feuille lorsqu'elle fait partie d'une touffe de feuilles de certains légumes
 FANE, acronyme de la Fédération d'action nationale et européenne
 Fane est un auteur de BD
 , rivière d'Irlande

Patronymie 

 Sir Francis Fane (-1691), poète et dramaturge anglais ;
 Henry Fane (1739-1802), homme politique britannique ;
 John Fane 9e comte de Westmorland (1728-1774), pair anglais et membre du Parlement ;
 John Fane 10e comte de Westmorland (1759-1841), homme politique britannique ;
 Thomas Fane 8e comte de Westmorland (1701-1771) député britannique.